Казанчинский сельсове́т — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в составе Бакалинского района. Объединен с сельским поселением Старокостеевский сельсовет.

Почтовый индекс — 452651. Код ОКАТО — 80207822000.

Состав сельсовета 
Село Казанчи, деревни Весёлая Поляна, Фёдоровка, Юрминка. Также в состав входил упразднённый посёлок Добронадеждино.

История 
В 1987 году из Казанчинского сельсовета выделен Староазмеевский с 4 н.п. (Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 11.12.1987 N 6-2/478 «Об образовании Староазмеевского сельсовета Бакалинского района»).
 Президиум Верховного Совета Башкирской АССР постановляет:

1. Образовать в Бакалинском районе Староазмеевский сельсовет с административным центром в селе Старое Азмеево.

2. Включить в состав Староазмеевского сельсовета населенные пункты: поселок Галиуллинка, деревню Нарат-Чукур, села Николаевка и Старое Азмеево, исключив их из Казанчинского сельсовета Бакалинского района.

3. Установить границу Староазмеевского сельсовета согласно представленной схематической карте. 
Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов», ст.1, п. 6) гласил:
 "Внести следующие изменения в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: д) объединить Старокостеевский и Казанчинский сельсоветы с сохранением наименования «Старокостеевский» с административным центром в селе Старокостеево.
Включить село Казанчи, деревни Весёлая Поляна, Фёдоровка, Юрминка Казанчинского сельсовета в состав Старокостеевского сельсовета.
Утвердить границы Старокостеевского сельсовета согласно представленной схематической карте.
Исключить из учётных данных Казанчинский сельсовет

Географическое положение 
На 2008 год граничил с муниципальными образованиями: Новоурсаевский сельсовет, Староазмеевский сельсовет («Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 N 126-з (ред. от 19.11.2008) „О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан“»).

Примечания 

Упразднённые сельсоветы Бакалинского района
Сельсоветы, упразднённые в 2008 году
Сельские поселения, упразднённые в 2008 году
Упразднённые муниципальные образования Бакалинского района